Kucheida est le nom de famille
Jean-Pierre Kucheida député français;
Françoise Kucheida (son épouse), chanteuse française.

Patronyme polonais